Города́-побрати́мы и города́-партнёры Москвы́ — это более сотни городов со всего мира, установивших постоянные дружественные связи со столицей России. Администрации этих городов заключили соглашения о сотрудничестве с правительством Москвы или префектурами административных округов и управами районов Москвы с целью взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой, лучшего взаимопонимания, обмена опытом в решении тех или иных задач, стоящих перед городскими властями и муниципальными организациями, а также усиления экономических связей.

Города-побратимы и города-партнёры Москвы 
Принято считать, что побратимами не могут становиться города́, принадлежащие одному и тому же государству, хотя в России такие отношения не регламентированы какими-либо законами. Однако Москва, в отличие от ряда других городов страны (в частности, Владивостока и Владикавказа), соблюдает это негласное правило.

Единственным исключением для столицы является Севастополь, ставший побратимом Москвы 19 марта 2014 года, до принятия двумя днями позднее Федерального конституционного закона на основе Договора о принятии Крыма в Российскую Федерацию. Более того, Севастополь подписал с Москвой соглашение о сотрудничестве ещё 12 января 1995 года (на тот момент общепризнанно находясь в составе Украины), что уже можно считать фактом установления постоянной дружественной связи между двумя городами.

Москва является членом Международной ассоциации «Породнённые города» (МАПГ) и, по версии последней, имеет порядка сорока́ городов-побратимов, среди которых, в частности, Брест, Донецк, Ингольштадт, Париж, Рим, Ростов-на-Дону, Хельсинки, Ялта, а также остров Лусон. К сожалению, данные МАПГ изобилуют неточностями. Например, побратимом белорусского города Брест является не вся Москва, а один из её многочисленных районов — Дорогомилово Западного административного округа. Похожая ситуация и с немецким городом Ингольштадт, являющимся побратимом Центрального административного округа Москвы, но не Москвы в целом.

Несколько иначе обстоят дела с Парижем:  так же считает его побратимом Москвы, однако известно, что Париж с 1956 года эксклюзивно имеет побратимство только со столицей Италии — Римом. С этим фактом связано знаменитое высказывание: «Только Париж достоин Рима; только Рим достоин Парижа» (, ). Тем не менее, французская столица имеет соглашения о дружбе и сотрудничестве с целым рядом городов из разных стран, в том числе с Москвой.

Хельсинки вовсе заявляет о полном отсутствии у него побратимов: столица Финляндии имеет лишь ряд городов-партнёров, среди которых и Москва. Крымский город Ялта, вопреки тем же данным МАПГ, так же имеет с Москвой партнёрские отношения, но не побратимские. Аналогичная ситуация и в случае с Донецком. Администрация Ростова-на-Дону не подтверждает информацию о каком-либо партнёрстве с Москвой на уровне мэрий.

Не менее интересным кажется и побратимство, по версии той же МАПГ, с Лусоном, который не является ни городом, ни любой другой административно-территориальной единицей Республики Филиппины. Лусон — крупнейший остров страны, на котором расположены 7 провинций. А вот находящаяся на этом острове филиппинская столица — Манила — согласно опубликованному её властями списку, находится с Москвой в побратимских отношениях.

Правительство Москвы предоставило в открытый доступ списки городов-партнёров без уточнений, какие из городов являются побратимами.
}}

Города-побратимы и города-партнёры округов и районов Москвы 
Как и Москва в целом, отдельные территориальные единицы Москвы также имеют множество городов-партнёров. Обычно в качестве последних выступают относительно небольшие города, сопоставимые с административными округами и районами столицы. В отличие от правительства Москвы, префектуры её округов и управы районов заключают партнёрские соглашения в том числе и с администрациями российских городов.
}}

Бывшие города-побратимы и бывшие города-партнëры

Бывшие города-побратимы Москвы 
В мае 2016 года Киевский городской совет уведомил правительство Москвы о принятом ещё в феврале решении прекратить в одностороннем порядке побратимские отношения Киева и Москвы с формулировкой «в связи с военной агрессией РФ против Украины, аннексией АР Крым и оккупацией части территорий Донецкой и Луганской областей».

В 2022 году Харьков, Варшава и Чикаго разорвали отношения с Москвой из-за событий на Украине..

Города, приостановившие партнёрство с Москвой 
В июле 2013 года, спустя месяц после принятия в России Федерального закона № 135-ФЗ, занимавший в то время пост мэра Рейкьявика Йон Гнарр заявил о намерении пересмотреть партнёрские отношения столиц Исландии и России. В августе того же года Городской совет Рейкьявика принял этот вопрос на рассмотрение, но окончательное решение осталось неизвестным. Правительство Москвы по данному вопросу никаких уведомлений не получало. По факту сотрудничество между двумя столицами официально не разорвано, но в то же время ничем себя не проявляет.

В сентябре 2014 года Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга получил от Посольства России в Чехии письмо, содержащее перевод постановления Совета города Праги о приостановке партнёрства Праги с Санкт-Петербургом и Москвой. Как следовало из текста постановления, речь шла не о прекращении партнёрства, а именно о его временной приостановке. Причиной данного решения, по заявлениям пражской стороны в СМИ, явился вооружённый конфликт на востоке Украины. Официального уведомления о принятом Советом Праги решении власти Москвы и Санкт-Петербурга не получали.

Элементы инфраструктуры Москвы, названные в честь городов-побратимов 
В перечни включены также объекты, названные в честь городов-партнёров Москвы (но не городов-партнёров административных округов и районов Москвы).''

См. также 
 Всемирная федерация породнённых городов

Примечания 

Официальные источники (органы власти) (с пометкой «О»)

Неофициальные источники (с пометкой «Н»)

Ссылки 
 

Москва
Списки:Москва
Москва
<references group="